Жан Николя Абер (; 1774—1842) — французский военный деятель, полковник (1813 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Родился в семье торговца Жана-Батиста Абера () и его супруги Мари-Роз Рен (). 7 марта 1794 года поступил на военную службу солдатом 4-го кавалерийского полка, принимал участие в кампаниях 1794-1801 годов в рядах Самбро-Маасской и Рейнской армий, сражался при Флёрюсе, Вюрцбурге, Штоккахе и Гогенлиндене. 

В составе Итальянской армии маршала Массена участвовал в кампании 1805 года, сражался при Кальдьеро и Тальяменто. 17 апреля 1806 года стал старшим аджюданом 6-го кирасирского полка, участвовал в Польской кампании 1807 года в составе 1-й бригады генерала Рено 3-й дивизии тяжёлой кавалерии генерала Эспаня Великой Армии, отличился в сражении 10 июня 1807 года при Гейльсберге, где был ранен штыком в бок, пикой в правую руку и потерял лошадь, убитую под ним.

1 октября 1808 года получил звание капитана, и в ходе Австрийской кампании 1809 года сражался при Экмюле, Эсслинге, где получил пулевое ранение в левую ногу и при Ваграме. 12 сентября 1809 года повышен до командира эскадрона, принимал участие в Русской кампании 1812 года в составе 1-й бригады генерала Рено 5-й дивизии тяжёлой кавалерии, сражался при Бородино, Винково и Малоярославце. 7 сентября 1812 года награждён чином майора с назначением в 9-й кирасирский полк полковника Мюра-Систриера, 23 ноября 1812 года вместе со своим командиром присоединился к 1-й роте «Священного эскадрона» под командой дивизионного генерала Груши. После прибытия отступающей армии в Ковно возвратился к своему полку.

В 1813 году принял участие в Саксонской кампании, сражался при Лютцене, Баутцене и Дрездене, где сменил раненого полковника Мюра-Систриера на посту командира 9-го полка. 9 сентября 1813 года был произведён в полковники, сражался при Лейпциге, где потерял лошадь, убитую под ним и получил пулевое ранение в левую ногу, вследствие чего в кампании 1814 года участия не принимал.

При первой Реставрации Бурбонов оставался с 13 октября 1814 года без служебного назначения. Во время «Ста дней» присоединился к Императору и 11 мая 1815 года возглавил 4-й кирасирский полк, участвовал в Бельгийской кампании, где отличился в отчаянных атаках тяжёлой кавалерии на плато Мон-Сен-Жан в сражении при Ватерлоо.

После второй Реставрации определён 21 декабря 1815 года на половинное жалование и возвратился в родной Нижон, где с 1821 по 1837 год занимал пост мэра города. В 1825 году окончательно вышел в отставку.

Умер в Нижоне 18 июля 1842 года в возрасте 67 лет.

Воинские звания 
 Фурьер (21 марта 1795 года);
 Вахмистр (30 января 1799 года);
 Старший вахмистр (6 марта 1800 года);
 Младший лейтенант (5 июня 1800 года);
 Лейтенант (20 июля 1802 года);
 Капитан (1 октября 1808 года);
 Командир эскадрона (12 сентября 1809 года);
 Майор (7 сентября 1812 года);
 Полковник (9 сентября 1813 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (1 июня 1807 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (28 ноября 1813 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (6 октября 1814 года)

Ссылки 
 Информация о полковнике на сайте base Léonore 

Полковники Наполеона
Участники Бородинского сражения
Участники сражения при Лейпциге